Argosz görög mitológiai alak magyar neve
 Árgus folyóirat